L'expression cycle de vie peut désigner :
 cycle de vie (biologie) : période de temps pendant laquelle se déroule une succession de phases qui composent la vie complète d'un organisme vivant ;
cycle de vie de l'insecte,
cycle de vie du tigre ;
 dans le domaine commercial : 
cycle de vie (commerce) et analyse du cycle de vie, 
gestion du cycle de vie des produits, 
coût du cycle de vie ;
 cycle de vie (document) ;
 cycle de vie (ouvrage) ;
cycle de vie dans le domaine de la gestion de projet ;
cycle de vie d'un logiciel ;
 théorie du cycle de vie (économie).

Voir aussi